Tao (il cui nome in realtà è un acronimo che sta per Tatticamente Amplificato Organismo), è un personaggio dei fumetti creato da Alan Moore e Travis Charest, pubblicato originariamente dalla Wildstorm, etichetta dell'Image Comics.

Biografia 
L’Organismo Tatticamente Aumentato è stato creato dalla Optigen Inc, una sussidiaria della Halo Corporation, per conto delle Operazioni Internazionali. Da bambino, è cresciuto ad un ritmo sorprendente (ad una settimana dalla nascita già parlava fluentemente e ad un anno di età sembrava un adolescente) e grazie al sistema computerizzato della Optigen fu in grado di scoprire il mondo leggendo ogni cosa rilevate che fosse mai stata scritta. 

Quando Savant e Mister Majestic stavano cercando di formare una nuova formazione dei WildC.A.T.s, in sostituzione del team originale partito alla volta del pianeta Khera, visitarono la Optigen in cerca di candidati rimanendo incuriositi dal progetto T.A.O.. Inizialmente il suo creatore, il Dr. Ruark, non voleva lasciare andare TAO fino a quando questi non gli consegnò un appunto con diversi numeri e, dopo averli letti, lo scienziato acconsentì immediatamente al rilascio. Alla domanda su quali fossero i numeri, TAO spiegò ai suoi nuovi compagni di squadra che il primo era il numero di telefono della moglie dello scienziato mentre gli altri quattro erano i numeri di telefono delle sue amanti. Nonostante non avesse apparentemente poteri superumani, l'intelligenza e la natura manipolativa di TAO si dimostrarono essere una vera risorsa per i nuovi WildC.A.T. ad esempio quando convinse Mister Majestic a reclutare il cyborg criminale Ladytron.

Tuttavia segretamente TAO lavorava solo per i propri scopi e iniziò a manipolare i propri compagni di squadra (compresa Savant con cui aveva intrapreso una relazione) spingendoli ad attaccare i gruppi nemici in modo da causare una vera e propria Guerra di bande. Quando i suoi compagni di squadra scoprirono la cosa cercarono di ucciderlo e Mister Majestic lo vaporizzò con la sua vista calorifica.
Tuttavia TAO aveva solo finto la propria morte sostituendo a sé un mutaforma di nome Mister White.
Approfittando del fatto che tutti lo credevano morto, Tao iniziò a girare per il mondo alla ricerca di persone a lui più affini. Venne a conoscenza dell'esistenza della Monarchia Segreta, un gruppo di organizzazioni segrete liberamente affiliate che manipolava il mondo dietro le quinte. Vedendoli come potenziali pari, Tao s'è infiltrato nell'organizzazione. Scoprì, con sua grande delusione, che i membri della Monarchia Segreta erano afflitti da debolezze e difetti umani che, a suo avviso, li rendevano indegni di dominare l'umanitá. A quel punto, TAO decise di usare il suo vasto intelletto per distruggere la Monarchia Segreta dall'interno. A tal fine, ha istituito un'organizzazione segreta nota come il Sindacato che usava post-umani di basso profilo, con poteri di livello basso / medio per eseguire la maggior parte delle operazioni. Sotto la guida del TAO, il Sindacato fece una serie di attacchi chirurgici a bersagli apparentemente casuali. Allo stesso tempo, TAO si unì alla Monarchia Segreta, ottenendo influenza e giocando i suoi membri l'uno contro l'altro. Da qualche parte lungo la strada, TAO iniziò a farsi chiamare Tao, rinnegando il suo nome in acronimo. 
Le sue azioni criminali attirarono l'attenzione di John Lynch il quale, comprendendo che Tao era troppo pericoloso per essere autorizzato a operare senza controllo, ordinò all'agente Holden Carver di infiltrarsi nel Sindacato. Holden era stato esposto a un artefatto alieno che lo dotava di poteri sovrumani, mentre rendeva la sua mente illeggibile a Tao. Carver entrò nell'organizzazione criminale e rapidamente salì nei suoi ranghi. Sfortunatamente, nel mentre il governo degli Stati Uniti decise di chiudere le Operazioni Internazionali inglobandole nel Dipartimento PSI.

Point Blank 
Nel 2002, Lynch, con l'aiuto del suo ex compagno, Cole Cash (alias Grifter), ha lanciato un aggressivo attacco al Sindacato, cercando di estrarre Holden Carver. In risposta, Tao manipolò Cole Cash per far sì che quest'ultimo sparasse a Lynch e poi gli cancellò ogni ricordo dell'evento per coprire le proprie tracce. Il colpo di Grifter non uccise Lynch ma lo spedì comunque coma.

Sleeper 
Poiché Lynch era l'unica persona che sapeva del doppio gioco di Carver, quest'ultimo fu costretto a continuare a lavorare all'interno dell'organizzazione di Tao per garantire la propria sopravvivenza. Quando Steeleye uno Prodigi, gli ufficiali di alto livello di Tao, fu ucciso, Tao nominò proprio Carver suo sostituto. Quando finalmente il ruolo di Carver come agente doppio venne scoperto, Tao rivelò di esserne sempre stato a conoscenza e propose a Carver di unirsi per davvero al Sindacato visto che non aveva altro posto dove andare.

Allo stesso tempo, Tao ha messo in moto un piano per destabilizzare il governo degli Stati Uniti. Con l'aiuto di Holden, ha ingannato il governo degli Stati Uniti per ottenere un dispositivo che consentisse loro di entrare nel Bleed . All'insaputa del governo, il dispositivo era intrinsecamente instabile.

Nel dicembre 2003, Lynch si svegliò dal coma. Meno di un mese dopo, il piano di Tao alla fine si concretizzò: quando gli scienziati americani finalmente lanciarono una sonda nel Bleed, questa esplose, coinvolgendo il vascello di una razza extra-dimensionali di giganti alieni che, danneggiato, precipitò sulla Florida, uccidendo milioni di persone al momento dell'impatto. Una volta che Authority apprese del coinvolgimento del governo decise di prendere il controllo degli Stati Uniti. Percependo un'opportunità, Lynch convinse il nuovo governo fargli rifondare la propria agenzia, le Operazioni Internazionali, con l'obiettivo dichiarato di abbattere Tao e il Sindacato.

Nei mesi successivi, la guerra tra Lynch e Tao infuriò sempre più con Holden proprio nel mezzo, manipolata da entrambe le parti. Tao sosteneva che Lynch fosse suo padre, non il suo padre fisico, ma il padre spirituale che aveva ordinato il progetto che ha creato TAO. Alla fine, Lynch è riuscito a ripristinare la memoria di Grifter e gli ha dato protezione contro il controllo mentale di Tao. Grifter attaccò l'organizzazione di Tao, mentre Carver fece la sua mossa su Tao stesso. Grifter ha sterminato da solo i resti del sindacato di Tao, mentre Carver ha catturato Tao e gli ha tolto la lingua. Tao è stato trovato dalle O.I. e imprigionato.

Poteri e abilità 
Le abilità di Tao non sono ben definite, i suoi compagni WildC.A.T. non avevano idea di come descriverle. In primo luogo, Tao ha un'intelligenza sovrumana, soprattutto quando si tratta di prevedere e manipolare il comportamento umano. La sua percezione inumana gli consente di vedere i segreti e i difetti più profondi di una persona dopo alcuni sguardi o una sola conversazione. Gli scienziati Optigen che lavoravano al progetto T.A.O. hanno scoperto che anche parlare brevemente con lui era pericoloso. Con un semplice dialogo è riuscito ad annichilire la psiche di Fuji in un modo molto più efficace di qualsiasi droga e/o tecnica di ipnosi. Sembra sempre un passo avanti a tutti gli altri. Le parole sono la sua arma più pericolosa, che gli consente di applicare sottilmente una pressione psicologica e manipolare rapidamente le persone, costringendole a fare ciò che vuole o cancellando specifici ricordi. 

Fisicamente, Tao non sembra essere una grande minaccia, anche se ha dimostrato agilità e una certa conoscenza delle arti marziali come quando ha eliminato da solo un'intera squadra di agenti speciali BLACK RAZOR in pochi secondi. Di solito Tao manipola le circostanze in modo da non avere bisogno di combattere. L'abilità di Tao di manipolare gli altri non solo consente a un esercito personale di combattere per lui, ma raramente i suoi nemici si trovano in grado di sollevare un dito contro di lui. Il più delle volte chiunque lo combatte viene fermato da Tao sfruttando una debolezza, oppure i suoi nemici trovano troppo difficile attaccarlo.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Personaggi Wildstorm
Criminali immaginari